Herbrand peut faire référence à :
 Jacques Herbrand, mathématicien et logicien français
 Prix Herbrand dans le domaine de la Preuve assistée par ordinateur.
 Grand Prix Jacques Herbrand décerné par l'Académie des sciences.
 Théorème de Herbrand, théorème de logique mathématique.
 Théorème de Herbrand-Ribet, théorème de théorie des nombres.
 Freddy Herbrand, sportif belge
 Markus Herbrand, homme politique allemand
 Herebald, dit aussi Herbrand, saint breton